Чемпионат Франции по стоклеточным шашкам был организован в 1921-22 годах парижским шашечным клубом «Damier Parisien». В полуфинальном турнире представители шашечных клубов страны должны были определить игрока, который сыграет матч за звание чемпиона с действующим чемпионом Франции Альфредом Молимаром. Лионский клуб «Damier Lyonnais» делегировал в полуфинал Марселя Боннара. Два марсельских клуба: «Damier Marseillais» и «Damier Phoceen», делегировали, соответственно, Рику (псевдоним Дутто Фредерика) и Жозефа Гарута. Парижский клуб для определения своего делегата провёл в два этапа осенью 1921 года специальный отборочный турнир, победителем которого и четвёртым участником полуфинала стал Мариус Фабр. Второе место в отборочном турнире занял гражданин Нидерландов Бенедикт Шпрингер, в связи с участием которого во французской прессе возникла полемика на тему, может ли иностранный гражданин стать чемпионом Франции. Полуфинальный матч-турнир в три круга прошёл в Париже с 28 ноября по 4 декабря 1921 года. Убедительную победу (+8-0=1) в турнире одержал Фабр, получивший право на матч за звание чемпиона. Матч из десяти партий между Альфредом Молимаром и Мариусом Фабром состоялся с 8 по 19 января 1922 года. Фабр одержал нелёгкую победу со счётом +3-2=5 и стал новым чемпионом Франции.

Отборочный турнир клуба «Damier Parisen» 
Отборочный турнир прошёл осенью 1921 года в два этапа. На первом этапе был проведён двухкруговой турнир из пяти участников. На втором этапе игроки занявшие первые три места разыграли между собой в однокруговом турнире путёвку в полуфинал.

Таблица первого этапа

Таблица второго этапа

Полуфинал

Матч за звание чемпиона Франции

Литература 
«Le Jeu de Dames» — № 13; № 14; № 15; № 16

Примечания

Ссылки 
Kampioenschap van Frankrijk 1922 — таблицы чемпионата и партии матча на сайте KNDB